Grönören kan syfta på följande platser:

Finland 

 Grönören (Vårdö, Åland), 
 Grönören, Lovisa, Nyland,

Se även
Grötören
Granören

Robotskapade Finlandförgreningar